XCC steht für:
 Karibische Gemeinschaft, Nationalitätenangabe auf Platz 11–13 der zweiten Reihe von Machine Readable Travel Documents
 Cross-country Short Track, Renndisziplin im Cross Country (Mountainbike)

xcc steht für:
 Camunnische Sprache (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache der Camunni im Val Camonica (heutige Lombardei)

Abkürzung